Cláudio Infante Vieira (Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1963) é um baterista e percussionista de música popular brasileira.

Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro